George H. Kirby
 George Kirby (piłkarz)